В списке перечисляются объекты культурного наследия регионального значения, расположенные в Грозном.

Список

Ссылки 
 
 
Культура Грозного
Списки объектов культурного наследия России
Объекты культурного наследия России в Чечне
Списки:Грозный